I bitwa pod Villmergen (1656)
 II bitwa pod Villmergen (1712)